Leo Wong Loi Sing (1943), Surinaams kunstschilder, keramist en illustrator
 Dorothee Wong Loi Sing (1954), Surinaams schrijfster en beeldend kunstenaar
 Michael Wong Loi Sing (1968), Surinaams beeldend kunstenaar
 Yootha Wong-Loi-Sing (1987), Surinaams-Nederlandse actrice en zangeres